Fettstift steht für
Wachsmalstift
Fettstift (Kosmetik)